Maletius ist der Familienname folgender Personen:

 Hieronymus Maletius (auch Hieronymus Maeletius, Hieronimus Meletius, Hieronimus Malecki; *1525/26, † 1583/84), preußischer Theologe, Drucker und herzoglich-preußischer Übersetzer und Dolmetscher für Polnisch und Russisch
 Johannes Maletius (auch Johann Maletius, Jan z Sacza, Ioannes Sandecensis, Jan Maleczki Sandecki, Hans von Sandaz; * ca. 1482, † 1567), polnischer Drucker, Theologe und Übersetzer der Reformationszeit
 Martin Maletius (1634–1711), preußischer Theologe und Pfarrer 

Siehe auch:
Maletius (Familie)